

Austria 
 Chiesa di San Biagio a Salisburgo

Croazia
Chiesa di San Biagio a Dignano
Chiesa di San Biagio a Ragusa

Italia

Abruzzo
Chiesa di San Biagio d'Amiterno all'Aquila
Chiesa di San Biagio a Lanciano
Chiesa di San Biagio a Scanno

Calabria 
Chiesa di San Biagio a Serra San Bruno

Campania
Chiesa di San Biagio ad Amalfi
Chiesa di San Biagio a Casal di Principe
Chiesa di San Biagio a Piedimonte Matese

Emilia-Romagna 
Chiesa di San Biagio a Bonconvento, frazione di Sala Bolognese
Chiesa di San Biagio delle Avezzane a Bondeno
Chiesa di San Biagio a Coloreto, frazione di Parma
Chiesa di San Biagio a Ferrara (ufficialmente Chiesa di Santa Maria Nuova)
Chiesa di San Biagio a Forlì
Chiesa di San Biagio a Fossanova San Biagio, frazione di Ferrara
Chiesa di San Biagio a Gavello, frazione di Mirandola
Chiesa di San Biagio a Mamiano, frazione di Traversetolo
Chiesa di San Biagio a Marmirolo, frazione di Reggio Emilia
Chiesa di San Biagio a Modena
Chiesa di San Biagio a Ravenna
Chiesa di San Biagio a Roccaprebalza, frazione di Berceto
Chiesa di San Biagio a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia
Chiesa di San Biagio a Saludecio
Chiesa di San Biagio a San Biagio, frazione di Argenta
Chiesa di San Biagio a San Marino, frazione di Carpi
Chiesa di San Biagio a Torrile
Chiesa di San Biagio a Vicopò, frazione di Parma
Chiesa di San Biagio a Zenerigolo, frazione di San Giovanni in Persiceto

Friuli-Venezia Giulia
Chiesa dei Santi Pietro e Biagio a Cividale del Friuli
Chiesa di San Biagio a Mediis, frazione di Socchieve
Chiesa di San Biagio a Terzo di Aquileia

Lazio
Chiesa di San Biagio a Castel Sant'Angelo
Chiesa di San Biagio a Palombara Sabina

Liguria
Chiesa di San Biagio a Genova
 Chiesa di San Biagio a San Biagio della Cima

Lombardia
Chiesa di San Biagio a Caprino Bergamasco
Chiesa di San Biagio a Cavriana
Chiesa di San Biagio a Cittiglio
Chiesa di San Biagio a Corno Giovine
Chiesa di San Biagio a Grancino, frazione di Buccinasco
Chiesa di San Biagio a Izano
Chiesa di San Biagio a Lodi
Chiesa di San Biagio a Monza
Chiesa di San Biagio a Rivoltella del Garda
Chiesa di San Biagio a Tregasio
Chiesa di San Biagio a Trovo
Chiesa di San Biagio a Voldomino, nel comune di Luino

Marche
Chiesa di San Biagio ad Ascoli Piceno, non più esistente
Chiesa di San Biagio a Castelraimondo
Chiesa di San Biagio a Muccia

Piemonte 
 Chiesa di San Biagio a Castelnuovo Belbo
 Chiesa di San Biagio a Faule
 Chiesa di San Biagio a Venaus

Puglia
Chiesa rupestre di San Biagio a Brindisi
Chiesa di San Biagio a Francavilla Fontana
Chiesa di San Biagio ad Altamura

Sardegna
Chiesa di San Biagio a Villasor

Sicilia
Chiesa di San Biagio a Cammarata
Chiesa di San Biagio a Catania
Chiesa di San Biagio a Comiso
Ex chiesa di San Biagio a Paternò

Toscana
 Chiesa di San Biagio a Caldana, frazione di Gavorrano
Chiesa di San Biagio a Campiglia d'Orcia, frazione di Castiglione d'Orcia
Chiesa di San Biagio a Cantagallo
Chiesa di San Biagio a Cavagliano, frazione di Prato
Chiesa di San Biagio a Colle di Val d'Elsa
Chiesa di San Biagio a Filetta, frazione di Murlo
Chiesa di San Biagio a Gerfalco, frazione di Montieri
Chiesa di San Biagio a Lucignano d'Asso, frazione di San Giovanni d'Asso 
Chiesa di San Biagio a Marciana
 Chiesa di San Biagio a Montecatini Val di Cecina
Chiesa di San Biagio a Montepulciano
Chiesa di San Biagio a Montorgiali, frazione di Scansano
Chiesa di San Biagio a Pari, frazione di Civitella Paganico
Chiesa di San Biagio a Petriolo, frazione di Firenze
Chiesa di San Biagio a Pierle, frazione di Cortona
Chiesa di San Biagio a Pieve Vecchia, frazione di Lucignano
Chiesa di San Biagio in Cisanello a Pisa
Chiesa di San Biagio a Pistoia
Chiesa di San Biagio a Poppiano, frazione di Montespertoli
Chiesa di San Biagio a Pratovecchio
Chiesa di San Biagio a Scalvaia, frazione di Monticiano
 Chiesa di San Biagio a Tavarnelle Val di Pesa, ai piedi dell'abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano
Chiesa di San Biagio ai Mori a Terranuova Bracciolini
Chiesa di San Biagio a Vignoni, frazione di San Quirico d'Orcia
Ex chiesa di San Biagio, oggi chiesa di Santa Maria Sopra Porta, a Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Biagio nuova ad Albiano
 Chiesa di San Biagio vecchia ad Albiano
 Chiesa di San Biagio a Bieno
 Chiesa di San Biagio a Borghetto sull'Adige, frazione di Avio
 Chiesa di San Biagio a Caderzone Terme
 Chiesa di San Biagio a Lisignago, frazione di Cembra Lisignago
 Chiesa di San Biagio a Mori, ora in rovina
 Chiesa di San Biagio a Nanno, frazione di Ville d'Anaunia
 Chiesa di San Biagio a Salter, frazione di Romeno
Chiesa di San Biagio a Trodena nel parco naturale
 Chiesa di San Biagio a Tubre
 Chiesa di San Biagio a Vigo, frazione di Cavedine

Valle d'Aosta
Chiesa di San Biagio a Doues

Veneto
Chiesa di San Biagio ad Alleghe
Chiesa di San Biagio a Calalzo di Cadore
Chiesa di San Biagio a Caltana, frazione di Santa Maria della Sala
Chiesa di San Biagio a Casaleone
Chiesa di San Biagio a Cinto Caomaggiore
Chiesa di San Biagio a Legnaro
Chiesa di San Biagio a Lendinara
Chiesa di San Biagio a Montorso Vicentino
Chiesa di San Biagio a Piombino Dese
Chiesa di San Biagio a Venezia

Svizzera 
Chiesa di San Biagio – chiesa di Bellinzona (Ravecchia)

Pagine correlate
Basilica di San Biagio 
Cappella di San Biagio
Pieve di San Biagio
Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire